Носилов — русская фамилия; женская форма Носилова.

Известные носители 
 Носилов, Константин Дмитриевич (1858—1923) — русский полярный исследователь, этнограф, писатель, журналист. 
 Носилова, Юлия Николаевна (урождённая Голубева; 1870—1919) — российская оперная певица (меццо-сопрано, контральто), драматическая актриса.